Schoenenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Schoenenburg (* 1940) deutscher Politiker
 Ina Schoenenburg (* 1979) deutsche Fotokünstlerin